Het wereldkampioenschap schaatsen allround 1953 werd op 14 en 15 februari in het Olympisch Stadion te Helsinki gehouden.

Titelverdediger was de afwezige Hjalmar Andersen, die in het Hamar Stadion in Hamar wereldkampioen was geworden. Oleg Gontsjarenko won zijn eerste titel.

Eindklassement

  * = met val
  NC = niet gekwalificeerd
  NS = niet gestart
  DQ = gediskwalificeerd

 1953
Langebaanschaatsen in 1953
Schaatsen in Finland
Sportevenement in Helsinki
Schaatsen